Espuri Veturi Cras Cicurí (decemvir)
 Espuri Veturi Cras Cicurí (tribú)